Global Net Grupa d.d. (Globalnet) je hrvatska tvrtka osnovana 1998. godine koja se bavi pružanjem usluga širokopojasnog pristupa internetu (ISP).

Uprava nalazi se u mestu Zagreb, Hrvatska.

Vanjske poveznice 
 Službena web-stranica

Izvori 

Hrvatski pružatelji internetskih usluga
Hrvatske tvrtke